Kuffer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kuffer (* 1943), luxemburgischer Fußballspieler
 Hans Heinrich Kuffer († 1692), deutscher Ingenieur und Festungskommandant
 Jean-Louis Kuffer (* 1947), Schweizer Schriftsteller
 Johann Kuffer (* 1947), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Michael Kuffer (* 1972), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU), MdB
 Michael Kuffer (Bogenbiathlet) (* 1985), deutscher Bogenbiathlet 

Siehe auch:
 Küffer